Johnson M1941 ist der Name zweier Waffen aus den USA:

 Johnson M1941 (Gewehr)
 Johnson M1941 (Maschinengewehr)